Advanced Audio Coding, format d'àudio digital comprimit.
 Associació d'Arxivers de Catalunya, associació professional.
 American Airlines Center, pavelló localitzat en el barri del Parc Victòria proper al centre de Dallas (Texas) que és usat per a partits d'hoquei, bàsquet i concerts.